BigSister steht  für:
 BigSister, eine Monitoring-Software

Big Sister steht  für:
 Big Sister (Bordell), ein ehemaliger Bordellbetrieb in Prag